Мазапил има више значења:

 Општина Мазапил (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мазапил (Мазапил, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику